

Лукино — присілок, Кетовський район, Курганська область
 Лукино — присілок, Нюксенський район, Вологодська область